Толстоклювый прион () — вид птиц из семейства буревестниковых. Обитает в южных морях.

Подвиды 
Выделяют три подвида:
  (гнездится на островах Снэрс и Баунти)
  (гнездится на острове Чатем)
  (гнездится на острове Херд и островах Окленд)

Биология 
Встречается как в открытых океанических, так и в прибрежных водах. В состав рациона в основном входят ракообразные, но также употребляются рыба, кальмары и моллюски. Размножение происходит колониями, начиная с октября, гнездится на прибрежных утесах и склонах среди валунов, в расщелинах скал и трещинах. Размножаются ежегодно, откладывая при этом единственное яйцо. Насиживают его и самец, и самка.

Примечания

Литература

Ссылки 
Carboneras, C., F. Jutglar, and G. M. Kirwan (2020). Fulmar Prion (Pachyptila crassirostris), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.fulpri1.01

Буревестниковые